Села:
 Мохнач — Харківська область, Зміївський район
 Мохнач — Черкаська область, Золотоніський район

Залізнична станція:
 Мохнач — залізнична станція у складі Південної залізниці на території Харківської області

Люди 
 Мохнач Максим Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища